Hugo van Arles, koning van Italië (926-945) en Provence (928-934)
 Hugo I van Maine, graaf van Maine (1e helft 10e eeuw)
 Hugo I van Lusignan, heer van Lusignan (ca. 929)
 Hugo I van Luik, bisschop van Luik (945-947)
 Hugo I van Ponthieu, graaf van Ponthieu (980-1000)
 Hugo Capet, koning van Frankrijk (987-996)
 Hugo I van Chalon, graaf van Chalon (987-1039)
 Hugo I van Châteaudun, burggraaf van Châteaudun (989-1003) en aartsbisschop van Tours (1003-1023)
 Hugo I van Empúries, graaf van Empúries (991-1040)
 Hugo I van Meulan, burggraaf van Meulan (?-1005)
 Hugo I van Perche, heer van Perche en burggraaf van Châteaudun (1040-1044)
 Hugo I van Dammartin, graaf van Dammartin (1060-1100)
 Hugo I van Rethel, graaf van Rethel (1065-1118)
 Hugo I van Saint-Pol, graaf van Saint-Pol (1067-1070)
 Hugo I van Le Puiset, heef van Le Puiset en burggraaf van Chartres (ca. 1068-1096)
 Hugo I van Bourgondië, hertog van Bourgondië (1076-1079)
 Hugo I van Vermandois, graaf van Vermandois en Valois (1080-1102)
 Hugo I van Clermont, graaf van Clermont (1088-1101)
 Hugo I van Champagne, graaf van Champagne (1097-1125)
 Hugo I van Jaffa, graaf van Jaffa (1110-1118)
 Hugo I van Vaudémont, graaf van Vaudémont (1118-1165)
 Hugo I van Tübingen, paltsgraaf van Tübingen (ca. 1146)
 Hugo I van Cyprus, koning van Cyprus (1205-1218)
 Hugo X van Lusignan, als Hugo I graaf van Angoulême (1218-1249)
 Hugo I van Thouars, burggraaf van Thouars (1226-1229)
 Hugo III van Cyprus, als Hugo I koning van Jeruzalem (1269-1284)
 Hugo I van Naaldwijk, erfmaarschalk van Holland (begin 14e eeuw)
 Hugo I van Chalon-Arlay, graaf van Chalon (?-ca. 1322)